Фредерик од Шведске (Касел, 28. април 1676 - Стокхолм, 5. април 1751) је био краљ Шведске.

Породично стабло

Референце 

Рођени 1676.
Умрли 1751.
Шведски краљеви
Династија Хесен